
Termin DSM ima više značenja.

 DSM (kompanija), holandska kompanija
 Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje, -{DSM-IV-TR}-